Al Jawf kan syfta på:

Geografi

Jemen 

 Jawf al Maqbābah, ort, Abyan, Lawdar,

Libyen 

 Al Jawf (ort), Al Kufrah,

Saudiarabien 

 Al Jawf, provins, 

Robotskapade Jemenförgreningar
Robotskapade Libyenförgreningar